Angelo Villanis – compositore italiano
 Ludovico Boetti Villanis Audifreddi – avvocato italiano
 Luigi Alberto Villanis – musicologo italiano
 Pietro Villanis – avvocato italiano